Belvárosi Színház, 1917–1951 között működött színház a budapesti, belvárosi Petőfi Sándor (1923-ig Koronaherceg) utcában
 Belvárosi Színház, 2004-ben alapított színház Budapesten, a Károly körúton